Ngog peut désigner :
 Ngog Bassong, un village du Cameroun (Région du Centre) 
 Ngog Lituba, une grotte du Cameroun (Région du Littoral)
 Ngog-Mapubi, une commune du Cameroun (Région du Centre)
 Massif forestier de Ngog Mapubi - Dibang
 Ngog-Mba, un village du Cameroun (Région du Centre)
 Ngog-Mbog (Ngambé II), un village du Cameroun (Région du Littoral)
 Ngog-Tos, un village du Cameroun (Région du Centre)

Voir aussi 
 N'Gog
 David Ngog (ou David N'Gog), un footballeur français
 Yannick Ngog (ou Yannick N'Gog), un joueur de rugby à XV français